María Magdalena de Austria (Viena, 26 de marzo de 1689 - id. 1 de mayo de 1743), hija del emperador Leopoldo I de Austria y de su tercera esposa la princesa Leonor Magdalena de Palatinado-Neoburgo. Era hermana de los emperadores José I y Carlos VI y de la reina de Portugal, María Ana de Austria.

Primeros años 
María Magdalena nació como la sexta hija y noveno hijo de Leopoldo I de Austria, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y de su tercera esposa, la princesa Leonor Magdalena de Palatinado-Neoburgo. 

Poco antes de la Guerra de Sucesión española, se planteó la cuestión de que el nuevo rey de España, Felipe V, se casara con la archiduquesa, pero su abuelo Luis XIV se opuso a este partido por razones políticas, y la razón oficial fue que ninguna de las archiduquesas complació a su nieto. En 1708, su hermana mayor, la archiduquesa María Ana, se casó con el rey Juan V de Portugal. Al mismo tiempo se discutieron planes para una segunda unión entre Austria y Portugal, cuando María Magdalena fue propuesta como una posible novia para el Infante Francisco, Duque de Beja, hermano menor de Juan. Las negociaciones fracasaron en las etapas tempranas y, como tal, ambos candidatos murieron solteros. 

Una vez más después de la guerra, se planteó la cuestión de convertirse en reina de España en sustitución de la ahora fallecida María Luisa Gabriela de Saboya. Sin embargo, de nuevo quedó en nada y Felipe se casó con Isabel Farnesio.

Muerte 
Tras el fallido compromiso, María Magdalena vivió una vida de reclusión, permaneció soltera y murió sin descendencia. Tenía una estrecha relación con su sobrina María Teresa, hija de su hermano el emperador Carlos VI y futura Emperatriz, y también con su hermana la archiduquesa María Ana. Murió víctima de neumonía a la edad de 54 años.

Ancestros 

</div></div>

Referencias 
Biographical sketch at Findagrave.com

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVIII
Nacidos en Viena
Fallecidos en Viena
Austríacas del siglo XVII
Austríacas del siglo XVIII